Mit Rheinlandbesetzung kann Folgendes gemeint sein:

 die Besetzung des Linken Rheinufers durch französische Truppen infolge des Ersten Koalitionskrieges (Franzosenzeit)
 die Besetzung der linksrheinischen Gebiete durch alliierte Truppen nach dem Ersten Weltkrieg infolge des Waffenstillstands von Compiègne 1918 und des Friedensvertrages von Versailles 1919, siehe Alliierte Rheinlandbesetzung
 die Stationierung deutscher Truppen im zuvor entmilitarisierten Rheinland 1936, siehe Rheinlandbesetzung (1936)

Siehe auch: Ruhrbesetzung